Votupoca ou Votupocu é um bairro do município de Barueri, no estado de São Paulo, no Brasil.

Etimologia 
"Votupocu" é um termo da língua geral meridional que significa "morro comprido" (votura, "morro" + pucu, "comprido").

Bairros de Barueri